Алан Дэвид Бэддели (; род. 23 марта 1934) — английский психолог, создатель мультикомпонентной модели рабочей памяти (совместно с Грэмом Хитчем).

Публикации 
Переведённые на русский язык:
 
 
 

На английском:
 Baddeley A.D. Working memory. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 1986.
 Baddeley, A.D. (2007). Working memory, thought and action. Oxford: Oxford University Press.
 Baddeley, A.D., Eysenck, M., & Anderson, M.C. (2009). Memory. Hove: Psychology Press.
 Baddeley, A.D & Hitch, G.J.L. (1974). Working Memory. In G.A. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation: advances in research and theory (Vol. 8) (pp. 47-89). New York, NY: Academic Press.

Примечания

Ссылки 
 Алан Бэддли на сайте Йоркского университета 
 Baddeley, A. (2001). Is working memory still working? European Psychologist, 7, 85—97. 

Психологи Великобритании
Когнитивные психологи
Нейропсихологи
Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Факультета психологии Принстонского университета
Выпускники Кембриджского университета
Профессора Бристольского университета
Почётные доктора Эссекского университета
Почётные доктора Университета Умео